Хуштада — топоним в России:

Хуштада — село в Цумадинском районе Дагестана.
Хуштада — река в Республике Дагестан, приток реки Андийское Койсу